

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: мс Борис Кулагин.

«Спартак» Москва 
Старший тренер:  змс Всеволод Бобров.
Тренер: мс Юрий Глухов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Виктор Тихонов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Николай Пучков.
Тренер: мс Олег Сивков.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс Александр Виноградов.
Тренер: змс Борис Запрягаев.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс, зтр РСФСР Николай Нилов.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Александр Прилепский.

«Металлург» Новокузнецк 
Старший тренер: Юрий Сааль.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров (до февраля), Владислав Смирнов (с февраля).
Тренер: мс Рудольф Документов (начало сезона).

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1964-1965 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1964 г.
 XX чемпионат СССР (двенадцатикрантые). Справочник. Москва. 1966 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1965-1966 г. Пермь. 1965 г.
 Хоккей. Календарь-справочник 1965-1966 гг. Киев. 1965 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой